Egan kan syfta på:
 Egan (namn) – ett namn

Geografi

USA 

 Egan, Louisiana – ort, Louisiana, Acadia Parish, 
 Egan, South Dakota – ort, South Dakota, Moody County,